Арадан — ряд топонимов в России и единичный в Иране:

Ороним 

 Арадан (Араданский хребет ) — горный хребет на юге Красноярского края, часть системы Западного Саяна.

Населённые пункты 
 Арадан — посёлок в Ермаковском районе Красноярского края.
 Арадан — город в шахрестане Гермсар, остане Семнан, Иран.

Гидронимы 

 Арадан — река в Ермаковском районе Красноярского края (приток Казырсука, бассейн Енисея ), с истоком на северных склонах Араданского хребта.
Араданское —  озеро в восточной части Араданского хребта.

См.также 

 Араданка — река в Ермаковском районе Красноярского края (исток в Араданском озере, устье на реке Ус у посёлка Арадан).